Альтамирано () — малый город в Мексике, штат Чьяпас, входит в состав одноимённого муниципалитета и является его административным центром. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Поселение было основан в 1806 году народом цельтали в 30 км южнее города Комитан на берегу реки Цаконеха, назвав его Накаслан. Позднее оно было известно как Аслумаль-Сан-Карлос.

16 января 1933 года ему был присвоен статус вильи.

25 января 1935 года по указу губернатора штата, город был переименован в Альтамирано, в честь известного поэта Игнасио Мануэля Альтамирано.

В 1994 году Альтамирано был занят сапатистами.

Источники 

Города Чьяпаса